De 14 editie van de Europe Cup werd gehouden in 1991 in de Belgische plaats Edegem. Het toernooi werd gewonnen door het Zweedse Stockholm Sparvagars GoIF.

Knock-outronde

Kwartfinales

Halve finales

Finale

Winnaar 

1991
Sport in 1991
Badminton in België
Sportevenement in Antwerpen (provincie)
Sport in Edegem
Europees kampioenschap in België